Stanisław Nowicki (1870-1948) – drukarz, poseł na Sejm RP i wicemarszałek Sejmu
 Stanisław I Nowicki (ur. 1870) – tytularny pułkownik uzbrojenia inżynier Wojska Polskiego
 Stanisław Mikołaj Nowicki (ur. 1873) – działacz niepodległościowy, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Nowicki ps. „Roman” (ur. 1885) – dyrektor wytwórni filmowej, działacz niepodległościowy, 19 grudnia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław IV Nowicki (ur. 1889) – major łączności Wojska Polskiego, żołnierz 1 pp Legionów Polskich, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Stanisław V Nowicki (ur. 1890) – rolnik, porucznik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Nowicki (ur. 1891) – żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów, 9 stycznia 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Mikołaj Nowicki (ur. 1893) – działacz niepodległościowy, 25 lutego 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Karol Nowicki (1893–1972) – profesor chirurgii
 Stanisław X Nowicki (1896-1964) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Srebrnym Krzyżem Zasługi
 Stanisław XI Nowicki (ur. 1897) – rotmistrz Wojska Polskiego, odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych
 Stanisław XII Nowicki (1897-1963) – pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego
 Stanisław XIII Nowicki (ur. 1899) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937) i Krzyżem Walecznych
 Stanisław Nowicki, ps. Feliks (1913–1944) – architekt, powstaniec warszawski, major AL
 Stanisław Nowicki (ur. 1936) – burmistrz Przasnysza

Uwagi

Przypisy